Wielopole bezeichnet mehrere Orte in Polen

Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Tuliszków, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
Wielopole Skrzyńskie, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
Wielopole (Zagórz), Stadtteil von Zagórz, Powiat Sanocki, Woiwodschaft Karpatenvorland
Wielopole (Chełmiec), Ortschaft der Gemeinde Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Olesno, Powiat Dąbrowski, Woiwodschaft Kleinpolen
Wielopole Moszczyńskie, Ortschaft der Gemeinde Olesno, Powiat Dąbrowski, Woiwodschaft Kleinpolen
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Proszowice, Powiat Proszowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Łagów, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus
Wielopole (Teresin), Ortschaft der Gemeinde Łagów, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Bełchatów, Powiat Bełchatowski, Woiwodschaft Łódź
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Gorzków, Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Popielów, Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Pilchowice, Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien
Wielopole, Stadtteil von Rybnik, Woiwodschaft Schlesien
Wielopole, Ortschaft der Gemeinde Boleszkowice, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern

Wielopole ist zudem der polnische Name der Gemeinde Vělopolí, Okres Frýdek-Místek, Tschechien